Joe Perry (1950) amerikai zenész, gitáros (Aerosmith)
Joe Perry snookerjátékos
Joe Perry (1927–2011) amerikaifutball-játékos